Конько́в — русская фамилия; имеет женскую форму Конькова. Может также быть топонимом.

Персоналии 
 Коньков, Анатолий Дмитриевич (род. 1949) — советский футболист, украинский тренер.
 
 Коньков, Венедикт Антонович — казак, герой Отечественной войны 1812 года.
 Коньков, Владимир Фролович (1911—2005) — советский и российский тренер по боксу.
 Коньков, Вячеслав Викторович (в монашестве Филарет; род. 1963) — епископ Русской православной церкви, епископ Барышский и Инзенский.
 Коньков, Геннадий Гаврилович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Коньков, Герасим Федосеевич (1871—1896) — русский поэт.
 Коньков, Евгений Илларионович (род. 1938) — российский художник.
 Коньков, Емельян Антонович (? — 1882) — казак, генерал-лейтенант.
 Коньков, Леонид Сергеевич (1932—2004) — бригадир Грамотеинского шахтоуправления ПО «Облкемеровоуголь», Герой Социалистического Труда.
 Коньков, Павел Алексеевич (род. 1958) — российский политик.
 Коньков, Пётр Васильевич (1909—1970) — Герой Советского Союза.
 Коньков, Роман Владимирович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Коньков, Сергей Александрович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Коньков, Фёдор Герасимович (1922—1987) — Герой Советского Союза.
 Коньков, Юрий Владимирович (род. 1958) — советский футболист, казахстанский тренер.



Топоним 
 Коньков — залив в Белом море.
 Коньков — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Коньков — хутор в Милютинском районе Ростовской области.

См. также 
 Коньково

Примечания